Mönsterås kan syfta på:

 Mönsterås kommun – en kommun i Kalmar län
 Mönsterås – tätort i Sverige
 Mönsterås socken – socken i Småland
 Mönsterås stad – stadsprivilegier 1604 och några år framåt
 Mönsterås (lydköping) – en lydköping under Kalmar stad i Mönsterås socken 1620–1863
 Mönsterås landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951)
 Mönsterås köping – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1970
 Mönsterås församling – en församling i Stranda-Möre kontrakt i Växjö stift
 Mönsterås kyrka – en kyrkobyggnad i Mönsterås församling
Mönsterås bluesfestival – musikfestival i Sverige
Mönsterås–Åseda Järnväg – järnväg i Sverige
 Mönsterås GoIF – en fotbollsklubb från Mönsterås